La palabra Festival hace referencia a varios artículos en la Wikipedia.

Festival, celebración o congreso.
Festival de música.
Festival, una fritura dulce o salada típica de Jamaica

Programas de televisión 
 Festival de la una
 El Festival de los Robots

Tecnología 
 Festival (TTS), Conversor texto-voz.
 Festival de Instalación de sistemas GNU/Linux.

Festivales